Штат Чин — штат (национальный округ) в Мьянме на северо-западе страны, Административный центр — город Хакха (прежняя столица — Фалам). Чин граничит с Бангладеш и штатами восточной Индии Мизорам, Манипур, а также с бирманским штатом Ракхайн и областями (округами) Сикайн, Магуэ. Население — 516 660 человек. Плотность населения — 14,34 чел./км².

Административное деление 
Штат делится на 9 районов:
 Фалам (Falam)
 Хакха (Hakha)
 Тхантланг (Htantlang)
 Канпетлет (Kanpetlet)
 Мадупи (Madupi)
 Миндат (Mindat)
 Палетва (Paletwa)
 Тиддим (Tiddim)
 Тонзанг (Tonzang)

В штате Чин имеется 14 городов: Сикха, Хакха, Фалам, Канпалет, Матупи, Резуа, Миндат, Палетва, Рихкхуадар, Тхантланг, Теддим, Туйтханг и Тонзанг.

До 1974 Чин представлял собой особый район, а в 1974 получил статус национального округа.

Демография 
Жители штата Чин состоят из разных этнических групп, говорящих на языках разных групп и имеющих разные культуры и истории. Само имя чин неизвестного происхождения. Обычно это название подчёркивает ткацкую профессию горных народов и выражает уважение. Торговые отношения с народами, живущими внизу, поддерживались сотни лет.

Чины родственные народам мизо и куки индийских штатов Мизорама, Манипура и Ассама. Наиболее крупные племенные объединения: в северных районах — тиддим-чин, или тедим (220 000), и хака-чин (120 000); фалам на юго-западе и в центре (120 000). На юге живут кхами-чин (100 000).

Каждый мужчина в Чине носит начальное имя 'Салай', а каждая женщина носит начальное имя 'Май'.

Чины составляют большинство в штате Чин. За счёт успехов миссионеров многие чины — христиане. Распространены также буддизм тхеравады и анимизм.

Примечания

Ссылки 
 F.K. Lehman. 1963. 'The Structure of Chin Society;: A Tribal People of Burma Adapted to a Non-Western Civilization.' University of Illinois Press.
 CHIN NATIONAL FRONT
 CHIN FORUM
 CHIN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION
 ZOGAM Home
 News from Zomi in India 
 Zomi International Network
 Chin Community Germany
 The official website of Zomi Reunification Organisation
 Zomi Information Network
 Chin Community in Norway
 The Only Chin(Zomi) Online Store

Штаты Мьянмы